Rödler oder Roedler ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Rödler (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Rödler (Manager) (* 1950), österreichischer Manager
 Friedrich Rödler (* 1954), österreichischer Beamter
 Jakob Roedler (1808–1862), deutscher Maler